Le sigle CRCT peut faire référence à :
 congés pour recherche et conversion thématique, dans le monde universitaire français.
 Centre de recherches en cancérologie de Toulouse, une UMR de l'Université Toulouse-III-Paul-Sabatier.
 Centre de recherche sur la culture technique, de Neuilly-sur-Seine.
 Chambre des relations collectives de travail, du Canton de Genève, en Suisse.